Труї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Орлеана, 9 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1501 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3906,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Труї
 Труї на сайті французького Національного інституту географії
 Труї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Труї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Труї на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Труї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер